Eggnog est un album des Melvins sorti en 1991 ;
 Eggnog est également le mot anglais pour désigner le lait de poule.